«Estadio Metropolitano» puede hacer referencia al nombre de diferentes infraestructuras:

En Colombia:
 Estadio Metropolitano Roberto Meléndez: estadio en Barranquilla (Colombia).
 Estadio Metropolitano de Techo: estadio en Bogotá (Colombia).
 Estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí: estadio en Itagüí (Colombia)

En España:
 Estadio Metropolitano: estadio en Madrid (España), conocido por razones de patrocinio como Cívitas Metropolitano, sede del Atlético de Madrid.
 Estadio Metropolitano: estación del Metro de Madrid, antiguamente Estadio Olímpico.
 Stadium Metropolitano de Madrid: estadio en Madrid (España) en donde jugaba el Atlético de Madrid desde 1923 a 1966.

En Venezuela:
 Estadio Metropolitano: estadio en Mérida (Venezuela).
 Estadio Metropolitano de Lara: estadio en Cabudare (Venezuela).
 Estadio Metropolitano de San Cristóbal: estadio en San Cristóbal (Venezuela).